Конвой Палау – Рабаул (16.04.43 – 24.04.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у квітні 1943-го. 

Конвой сформували у важливому транспортному хабі Палау (західна частина Каролінського архіпелагу), а місцем призначення був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До складу конвою увійшли транспорти Тейкай-Мару, Нісшун-Мару, Курамасан-Мару, Ніккі-Мару та Баншу-Мару №3. Ескорт складався із мисливця за підводними човнами CH-38. 

16 квітня судна вийшли із Палау та попрямували на схід. Біля опівдня 18 квітня в районі п’ять сотень кілометрів на північний захід від острова Новий Ганновер підводний човен Drum торпедував та потопив Нісшун-Мару. Загинуло 35 осіб, інших підібрав мисливець за підводними човнами CH-18, котрий повертався після проведення конвою з Рабаула на атол Трук (важлива база на сході Каролінських островів).

22 квітня CH-18 доправив врятованих з Нісшун-Мару до Рабаулу, а 24 квітня сюди прибув весь конвой.

Примітки 

Палау 4